Луна-парк () — общее название нескольких развлекательных площадок, собранных в одном месте.
 Лунапарк (альбом) — шестой студийный альбом группы Би-2.
 Луна-парк (фильм) — второй полнометражный фильм российского режиссёра Павла Лунгина (1992).
 Луна-Парк — многоцелевая спортивная арена в Буэнос-Айресе, Аргентина.

См. также 
 Лунный парк